CFD — аббревиатура для нескольких (употребительных и в русском обществе) англоязычных словосочетаний:
 Контракт на разницу цен ()
 Вычислительная гидродинамика ()